Asszonybeszéd, Kosáryné Réz Lola 1942-ben megjelent regénye
Asszonybeszéd, eredeti címén Broderies, Marjane Satrapi 2003-ban megjelent képregénye